Села:
 Паріївка — Вінницька область, Іллінецький район
 Паріївка — Вінницька область, Погребищенський район